Esta é uma lista de países que informa a igualdade de riqueza, baseada no Coeficiente de Gini, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU/UN), a Central Intelligence Agency (CIA) e o Banco Mundial (BM/WB). Os países estão ordenados por ordem alfabética pelo fato de os dados terem sido calculados em anos diferentes.

Deve-se observar que quanto mais próximo de 100, mais desigual é o país e quanto mais próximo de 0, menos desigual.

Nota: As tabelas podem ser ordenadas alfabética ou quantitativamente com o ícone 

Legenda:

Coeficiente de Gini em 2012

R/P 10%: a relação entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres.

R/P 20%: a relação entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres.

Gini: Coeficiente de Gini, uma representação quantificada da Curva de Lorenz duma nação.

UN: Dados das Nações Unidas.

CIA: Dados do CIA's The World Factbook.

GPI: Dados do Índice Global da Paz.

Igualdade de riqueza
Listas de países
Sociologia
Pobreza